Irene de Grecia y Dinamarca (Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 11 de mayo de 1942) es la hija menor de los reyes Pablo y Federica de Grecia. Es hermana del fallecido rey Constantino II de Grecia y de la reina Sofía de España. Tanto en España como en Dinamarca utiliza el título de Su Alteza Real la princesa Irene de Grecia y Dinamarca, si bien en España no está reconocido legalmente —ya que no es un título español—, es utilizado oficialmente por la familia real española o por cortesía en cualquier lugar. No está casada y tampoco tiene hijos.

Biografía 
La princesa Irene () nació en el exilio, cuando su familia se encontraba en Sudáfrica debido a la invasión de la Alemania nazi de Grecia. Su padrino de bautismo fue el mariscal sudafricano Jan Smuts. Se llamó Irene como su tía, la hermana de su padre, la princesa Irene de Grecia. De regreso a su país, estudió piano, siendo alumna de la pianista clásica Gina Bachauer. La destreza que alcanzó la llevó a trabajar un tiempo como concertista profesional. Fue educada en el Colegio Arsakio. De jóvenes, la reina Sofía y su hermana la princesa Irene, se interesaron por la arqueología y excavaron en Decelia, en las inmediaciones del Palacio Real de Tatoi, experiencia de la que escribieron dos ensayos de ediciones muy limitadas junto con su profesora, la señorita Theophanó A. Arvanitopoulou, entre los años 1959 y 1960. Sus títulos fueron: Fragmentos cerámicos de Decelia y Miscelánea arqueológica. En el año 2013, son publicados en España unificados, bajo el título En Decelia. Fragmentos cerámicos de Decelia y miscelánea arqueológica.

Estudió también en Alemania, en el internado mixto Schule Schloss Salem, el único del país que ofrecía la posibilidad de conseguir el Bachillerato Internacional. Dicho internado tenía como directora a su tía en segundo grado, la princesa Sofía de Grecia.

En 1967, la familia real griega partió al exilio por el enfrentamiento entre el rey y la junta militar dictatorial que había tomado el poder en Grecia. Tras una corta estancia en Roma, Irene se mudó con su madre a Madrás, en la India, país donde viviría hasta poco antes de la muerte de la reina Federica, en 1981. Tras la muerte de su madre, Irene se mudó a España, y comenzó a residir en el Palacio de la Zarzuela, la residencia en Madrid de los monarcas españoles que es también el domicilio propio de Irene durante sus estancias en España.

En 1993 recibió 900.000 euros por parte del gobierno griego como parte de la demanda de Constantino ante la Corte Europea de Derechos Humanos por la incautación ilegal de sus propiedades en Grecia. Irene destinó la mayor parte de dicha compensación a becas para jóvenes músicos, como homenaje a su profesora Gina Bachauer.

Amante de la cultura hindú, se dice partidaria de la espiritualidad y la solidaridad. Es la fundadora y presidenta de la Fundación Mundo en Armonía, una organización filantrópica sin fines de lucro. Por su trabajo en la fundación, aparece regularmente en varios eventos sociales y culturales en España. Uno de los proyectos más importantes de la fundación, fue el envío a la India de vacas que había que sacrificar en Europa para ajustarse a las cuotas lecheras que marcaba la Unión Europea.

De media, la princesa suele permanecer dos meses al año en la India, otros ocho en España, junto a su hermana Sofía, y otros dos en Grecia, donde reside en un modesto piso cerca del Palacio de Conciertos.

La princesa Irene luchó contra un cáncer de mama en 2002, y fue tratada seis meses con quimioterapia.

En octubre de 2007 se publicó el libro Irene de Grecia, la princesa rebelde, primera biografía autorizada de la princesa, escrita por Eva Celada.

El 16 de marzo de 2018, la princesa Irene obtuvo la nacionalidad española por carta de naturaleza, renunciando a la griega. 

Al igual que el de toda la familia real helena, su origen familiar es fundamentalmente danés, con importantes alianzas alemanas y rusas. Entre otras figuras históricas, desciende directamente de la emperatriz Catalina la Grande, de Santa Isabel de Hungría, del káiser Guillermo II de Alemania y de la reina Victoria del Reino Unido.

En la ficción 
Irene de Grecia, en el telefilme dedicado a la vida de su hermana, titulado Sofía (2010), fue interpretada en la ficción por la actriz Paloma Zavala.

En el telefilme dedicado a su cuñado, titulado 23-F: el día más difícil del rey (2009), su papel fue interpretado por la actriz Alicia Pérez.

Libros publicados 
 En Decelia: fragmentos cerámicos de Decelia y miscelánea arqueológica. Atenas, (1959-1960). Editado en castellano en España, 2013. ISBN 9788494103308

Títulos y órdenes

Títulos 
 Su Alteza Real la princesa Irene de Grecia y Dinamarca (1942 - actual).
Es legalmente una princesa de Dinamarca, con el tratamiento de alteza real.

Órdenes

Reino de Grecia
  Dama gran cruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía.
  Insignia conmemorativa del Centenario de la Casa Real de Grecia (30/03/1963).

Extranjeras 
 Dama gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (, 1962).
 Dama gran cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana ( República Italiana, 27/11/1962).
 Dama gran cruz de la Ilustrísima Orden de Chula Chom Klao ( Reino de Tailandia, 14/02/1963).
 Dama de la Orden del Elefante (, 11/09/1964).

Antepasados

Referencias

Enlaces externos 

 Mundo en Armonía

 Documental sobre la princesa: 

Irene
Irene
Damas grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Damas grandes cruces de la Orden de las Santas Olga y Sofía
Orden al Mérito de la República Italiana
Nobles de Dinamarca del siglo XX
Nobles de Dinamarca del siglo XXI
Nacidos en Ciudad del Cabo
Decorados con la Insignia conmemorativa del Centenario de la Casa Real de Grecia